Глазу́рь может означать:

 Глазурь — стекловидное покрытие на поверхности керамического изделия.
 Глазурь — блестящее твёрдое покрытие на поверхности кондитерских изделий.